Алте́р  — власна назва.

Топоніми

Алтер-ду-Шан
 Алтер-ду-Шан (парафія)